Клаузилии́ды  — семейство наземных лёгочных стебельчатоглазых моллюсков.

Описание 
Имеют веретеновидную или башневидную раковину длиной от 7 до 70 мм. Раковины обычно закручивается в левую сторону, реже она правозакручивающаяся (подсемейство Alopiinae). Число оборотов раковины может быть от 8 до 18. Верхние 2,5—3,5 оборота раковины образуются ещё на стадии яйца и отличаются от последующих оборотов формой и характером поверхности. Эти обороты называются эмбриональными. Вдоль раковины имеются спиральные рёбра. Устье раковины обычно выступающее, яйцевидной или грушевидной формы. В последнем обороте раковины находится замыкательный аппарат, состоящий из складок (на внешней стороне), пластинок (на внутренней стороне и столбике) и клаузилия. Клаузилий закрывает раковину, при втягивании тела моллюска в неё, он верхним концом прикрепляется к столбику. Кожный покров тела сильно морщинистый серый или почти чёрный. На голове имеется две пары щупалец. На подошве ноги без продольных полос, как у большинства других семейств стебельчатоглазых моллюсков. Около заднего конца длинного лёгким находятся почки и сердце.

Образ жизни 
Являются типичными обитателями лесов, развиваются в лесной подстилке и гниющей древесине. Как правило, требовательны характеристикам освещения и увлажнения. В сырую погоду поднимаются стволы деревьев вверх. Редко встречаются открытых и сухих местообитаниях. Иногда образуют большие скопления.

Классификация 
В мировой фауне около 1500 видов. Семейство разделено на 11 подсемейств.

 Clausiliinae Grey, 1855
 Alopiinae Wagner, 1913
 Baleinae Wagner, 1913
  Constrictinae Nordsieck, 1981
 Garnieriinae Boettger, 1926
  Eualopiinae Nordsieck, 1978
 Laminiferinae Wenz, 1923
 Mentissoideinae Lindholm, 1924
 Neniinae Wenz, 1923
 Phaedusinae Wagner, 1922
 Serrulininae Ehrmann, 1927

Кариотип 
В кариотипе от 24 до 31 пары хромосом. Преобладающим вариантом является 24 пары хромосом.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии найдены в отложениях нижнего мела.

Распространение 
Ареал семейства разделяется на три изолированные части: 1) Европа, Кавказ и Передняя Азия, Северная Африка; 2) южная и восточная часть Азии; 3) северо-запад Южной Америки.

См. также 

 Herilla
 Boettgeria

Примечания 

Clausilioidea
Семейства брюхоногих